Název Abakan je nejednoznačný a může označovat následující místa:
 Abakan (město) – ruské město na Sibiři.
 AN-94 – útočná puška přezdívaná podle tohoto města
 Abakan (řeka) – řeka v Krasnojarském kraji v Rusku, přítok Jeniseje
 Abakan (pevnost)